Das Eigenschaftswort universell (vom lateinischen  für „zur Gesamtheit gehörig“) bezeichnet:
 einen philosophischen Begriff, siehe Universalität
 in der Mathematik
 eine universelle Eigenschaft
 die universelle einhüllende Algebra
 Objekte, von denen alle Objekte gleichen Typs herkommen, siehe Darstellbarkeit (Kategorientheorie)
 in der Informatik die allgemeine Berechenbarkeit, siehe Berechenbarkeit
 in der Informationstechnik eine Rechenmaschine, siehe Universalrechner

Siehe auch:
 Universal
 Universum (Begriffsklärung)